Привольненское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Светлоярском районе Волгоградской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Привольный.

Население

Состав сельского поселения

Транспорт 
По территории сельского поселения проходит 20 км железных дорог, 20 км автомобильных дорог с твёрдым покрытием, 45 км грунтовых дорог. По его территории проходит федеральная трасса республиканского значения  Волгоград - Котельниково - Сальск.

Примечания 

Муниципальные образования Светлоярского района
Сельские поселения Волгоградской области